Меле́нтьева:
 Василиса Мелентьевна — москвичка, традиционно считающаяся шестой женой Ивана Грозного
 Мелентьева, Екатерина Александровна (1908—1984) — советская детская писательница.
 Мелентьева, Екатерина Михайловна (1920—1992) — советская актриса, мать Михаила Боярского.
 Мелентьева, Мария Владимировна (1924—1943) — советская партизанка, Герой Советского Союза.
 Мелентьева, Наталья Александровна (1978) — российская баскетболистка.
 Мелентьева, Наталия Викторовна — кандидат философских наук, преподаватель философии, ведущая телеканала «Спас», супруга Дугина.
 Мелентьева, Юлия Петровна (1947) — советский и российский учёный в области библиотековедения.

См. также 
 Мелентьев
 Мелентьево